Guaviare může znamenat:

 Guaviare (departement) – departement v Kolumbii
 Guaviare (řeka) – řeka v Kolumbii